Джерф-эль-Ахмар — археологический памятник раннего неолита в Сирии. Находится на левом берегу среднего Евфрата. Поселение существовало в период 9600 — 8500 гг. до н. э. и относится к наиболее ранним поселениям неолита.

Джерф-эль-Ахмар расположен на двух холмах, отделённых друг от друга высохшим руслом реки (вади). На восточном холме обнаружено 9 слоёв. В течение пяти столетий в Джерф-эль-Ахмаре существовало поселение Мурейбетской культуры докерамического неолита A. Последнее из поселений на обоих холмах относится к переходному периоду к докерамическому неолиту B.

Литература 
 J. Cauvin: The birth of the Gods and the origins of agriculture, Cambridge 2000.
 Daniel Stordeur: Organisation de l’espace construit et organisation sociale dans le Néolithique de Jerf el Ahmar (Syrie, Xe-IXe millénaire avant J.-C.) in: Frank Braemer: Habitat et société — actes des rencontres 22/23/24 octobre 1998 — (XIXe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes), APDCA, Antibes 1999, ISBN 2-904110-28-3

Ссылки 
 Archäologische Ausgrabungen (Fotos) 

Ближневосточный неолит
Археологические объекты в Сирии